Sente steht für:

 Sente (Fluss), Fluss in den Abruzzen, Italien
 Sente (Go) Vorhand im Brettspiel Go
 die Einzahl von einem Hundertstel des Lesothischer Loti, der Währung von Lesotho
 Sente (Faltboot-Spannelement), Stabförmiges Spannelement bei Faltbooten

Sente ist der Familienname von:
 Yves Sente (* 1964), belgischer Comic-Szenarist